Senkowe ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Senkowe (Kupjansk), Dorf in der ukrainischen Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Senkowe (Starobilsk), Dorf in der ukrainischen Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk